Karmel siarczynowy, karmel zasadowo-siarczynowy, karmel klasy II (E150b) – syntetyczny, brązowy barwnik spożywczy, otrzymywany poprzez ogrzewanie sacharozy z dwutlenkiem siarki.

W przemyśle spożywczym używany głównie do barwienia whisky, brandy, lodów, fermentowanych napojów mlecznych oraz jako aromat.

Może negatywnie wpływać na wątrobę, a także powodować nadpobudliwość oraz problemy żołądkowe.

Zobacz też 
 karmel (E150a)
 karmel amoniakalny (E150c)
 karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d)

Przypisy 

Barwniki w żywności